Keleti Andrea (1968–) műsorvezető, rendező, szerkesztő riporter
Keleti Andrea (1969–) táncművész